Гидроксид рутения(IV) — неорганическое соединение, 
гидроксид металла рутения с формулой Ru(OH),
чёрное аморфное вещество,
не растворяется в воде.

Получение 
 Разложение раствора тетраоксида рутения под действием ультрафиолета:

 Восстановление тетраоксида рутения перекисью водорода:

Физические свойства 
Гидроксид рутения(IV) образует чёрный аморфный осадок,
не растворяется в воде, р ПР = 27,3.
Образует коллоидные растворы.

Применение 
 Используется при получении металлического рутения, диоксида рутения, солей рутения(IV).

См. также 
 Гидроксид рутения(II)
 Гидроксид рутения(III)

Литература 
 
 
 

Гидроксиды рутения
Соединения рутения по алфавиту